Алекса́ндр Ва́син:
 
 Васин, Александр Алексеевич (род. 1952) — российский математик, доктор наук, профессор МГУ.
 Васин, Александр Анатольевич (род. 1954) — советский футболист.
 Васин, Александр Григорьевич (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Васин, Александр Николаевич (1949—2021) — советский футболист и тренер.